Die Libanesische Premier League 2007/08 war die 48. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten zwölf Mannschaften an. Titelverteidiger war der al-Ansar. Die Saison begann am 20. Oktober 2007 und endete am 26. Juni 2008.

al Rayyan Beirut und Salam Zgharta stiegen nach der Saison 2006/07 in die Second Division ab. Die Aufsteiger waren Racing Beirut und Al-Irshad.

Abschlusstabelle 

|}

Weblinks 
 Saison 2007/08 bei Soccerway.com
 Saison 2007/08 bei RSSSF.com

2007 08
Fußballsaison 2007/08